Изма́йловская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Измайловская улица — улица в Волгограде.
 Измайловская улица — улица в Москве.
 В Томске:
 Измайловская улица;
 Измайловский переулок.

Украина 
 Измайловская улица — улица в Днепре.

Белоруссия 
 Измайловская улица — улица в Минске.

См. также 
 Измайловская площадь
 Измайловский бульвар
 Измайловский мост
 Измайловский мост (трамвайный)
 Измайловский проезд
 Измайловский проспект
 Измайловское шоссе
 Улица Измайловский Вал